Tra giugno e settembre la Nazionale di rugby XV del Sudafrica si reca in tour in Australia e Nuova Zelanda: è il primo contatto fra tutte e tre le tre nazioni dell'Emisfero Australe (nello stesso periodo l'Australia si reca in Nuova Zelanda).

Tre successi contro l' (selezione organizzata dalla Union del New South Wales) per 25-10, 16-11 e 28-9.

Con la   la serie finisce con due vittorie ed un insolito pareggio per 0-0.

Risultati 
 Sistema di punteggio: meta = 3 punti, Trasformazione=2 punti. Punizione e calcio da mark=  3 punti. drop = 4 punti.

In Australia

In Nuova Zelanda

Note

Collegamenti esterni 
  	New Zealand vs South Africa, Dunedin, 13 August 1921 da rugbymuseum.co.nz
  	New Zealand vs South Africa, Auckland, 27 August 1921 da rugbymuseum.co.nz
  	New Zealand vs South Africa, Wellington, 17 September 1921 da rugbymuseum.co.nz

 1921
 1921
 1921